Абревіатура EAX може означати:

 Environmental Audio Extensions — технологія Creative Labs
 Регістр процесора архітектури IA-32
  у блочних шифрах